Шеманг има више значења:
 Округ Шеманг (Њујорк)
 Шеманг (Илиноис)